Дан може да се односи на:
 Дан, опште значење термина
 Звездани дан, размак између две узастопне горње кулминације гама-тачке. 
 Прави дан, размак између две узастопне горње кулминације Сунчева средишта.
 Средњи дан, размак између две узастопне горње кулминације екваторског сунца.
 Седмични дан, назив дана у седмици.
 Црквени дан, посведневна богослужења.
 Рођендан, дан сећања на рођење човека.
 Дан (ниво), мајсторски ниво у разним (најчешће борилачким) јапанским вештинама.
 Дан (новине), новине.
 Дан (Библија), библијска личност.
 Дан (Па де Кале), насељено место у Француској, у департману Па де Кале.